BNZ peut faire référence à :
  ;
 Bank of New Zealand, l'une des quatre grandes banques de Nouvelle-Zélande, fondée en 1861 et filiale de la National Australia Bank depuis 1992.